Bradley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Lake (Alaska), auch Lake Bradley
 Bradley Lake (Florida)
 Bradley Lake (Idaho)
 Bradley Lake (Michigan)
 Bradley Lake (Cook County, Minnesota)
 Bradley Lake (Polk County, Minnesota)
 Bradley Lake (Montana)
 Bradley Lake (Coos County, Oregon)
 Bradley Lake (Douglas County, Oregon)
 Bradley Lake (Harney County, Oregon)
 Bradley Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Bradley Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Bradley Lake (Door County, Wisconsin)
 Bradley Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bradley Lake (Wyoming)